Zennevallei kan verwijzen naar:

 Zennevallei (vallei), de vallei van de rivier Zenne.
 Zennevallei (streek), een streek gelegen in het zuidelijk Vlaams-Brabants deel van deze vallei.
 Politiezone Zennevallei, een politiezone bestaande uit Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw.